Ovo je popis pobjednica i finalistica na Australian Openu u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji:

1920-ih

1930-ih

1940-ih

1950-ih

1960-ih

1970-ih

1980-ih

1990-ih

2000-ih 

Australian Open (pobjednici, žene)
Tenisačice, Australian Open (pobjednice)